Assol stegt für
 Assol (Sängerin) (* 1994), ukrainische Sängerin und Schauspielerin 
 Assol (Vorname), weiblicher russischer Vorname